AUA est un sigle qui peut signifier :
 American University of Armenia, (en français, Université américaine d'Arménie) ;
 Association des universités africaines, une organisation regroupant des institutions d'enseignement supérieur en Afrique ;
 Atelier d'urbanisme et d'architecture, une forme de société coopérative (1960-1986).

AUA est un codon qui signifie :
 isoleucine, selon le code génétique.

AUA est un code qui peut signifier :
  ;
 .

 Aua, un village dans les Samoa américaines ;
 l'île d'Aua, dans l'archipel Bismarck, selon la liste des îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée.